Лахия́лов — фамилия кавказского происхождения.
 Лахиялов, Мурад Гаджиалиевич (1976—2005) — дагестанский террорист.
 Лахиялов, Шамиль Гаджиалиевич (род. 1979) — российский футболист.